Оберн () - топоним:

Населённые пункты 
В Австралии:
 Оберн (Виктория)
 
 Оберн (Южная Австралия)

В Канаде:
 Оберн (Онтарио)

В США:
 Оберн (Айова)
 Оберн (Алабама)
 Оберн (Вайоминг)
 Оберн (Висконсин)
 Оберн (Джорджия)
 Оберн (Западная Виргиния)
 Оберн (Иллинойс)
 Оберн (Индиана)
 Оберн (Калифорния)
 Оберн (Канзас)
 Оберн (Кентукки)
 Оберн (Массачусетс)
 Оберн (Мичиган)
 Оберн (Мэн)
 Оберн (Небраска)
 Оберн (Нью-Гэмпшир)
 Оберн (Нью-Джерси)
 Оберн (Нью-Йорк)
 Оберн (Пенсильвания)
 Оберн (Род-Айленд)
 Оберн (Вашингтон)

Объекты 
 Оберн — муниципальный аэропорт в городе Оберн, Калифорния, США.

См. также 
 Оберне
 Оберон